Ел Салто има више значења:

 Ел Салто (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Салто (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Салто (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Салто (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Салто (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Салто (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Салто (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Салто (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Салто (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Салто (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салто (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто, Охо ел Салто (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто, Ел Аламито (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салто (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салто (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салто (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салто (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салто (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салто (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салто (Моролеон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салто (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салто (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салто (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салто (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салто (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салто (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто, Ел Салто Гранде (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салто (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Салто (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Салто (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Салто (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Салто (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто, Ринкон дел Салто (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто, Серитос (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Ел Салто (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто (Ел Салто, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Салто (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Салто, Ел Салто Дос (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Салто (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Салто (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Чукандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Чуринзио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто, Ла Асијенда (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто, Аројо Верде (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салто (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Салто (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Салто (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Салто (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Салто (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салто (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салто (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салто (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салто (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салто (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салто, Каса Бланка (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Салто (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Салто, Ранчо 34 (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Салто (Хуан Галиндо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Салто (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Салто, Ла Сеиба (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Салто (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Салто (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Салто (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Салто (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салто (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салто (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салто (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салто (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салто (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салто (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Салто (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Салто (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Салто, Де Капирато (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Салто (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Салто (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Салто (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Салто (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Салто (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Салто (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салто (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салто (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салто (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салто (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Салто (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салто (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салто (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салто (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салто, Ел Салтиљо (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салто (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салто (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салто (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салто (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салто (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салто (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салто (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салто (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салто (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салто (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салто (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салто (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салто (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салто (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салто (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику